Les Jeux olympiques de 1944 peuvent désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1944, qui devaient avoir lieu à Cortina d'Ampezzo, en Italie, et ont été annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale.
Jeux olympiques d'été de 1944, qui devaient avoir lieu à Londres, au Royaume-Uni, et ont été annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale.